Robert Ball kan syfta på bland andra:

* Robert Ball (1802–1857), irländsk naturforskare
 Robert Stawell Ball (1840–1913), irländsk astronom och matematiker